Dechel ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Dechel (* 1992), österreichischer Eishockeytorwart

Dechel bezeichnet auch:
 eine Abgabe für die traditionelle Eichelmast von Hausschweinen, siehe Dehme (Recht)

Siehe auch:
 Techel